Лоретан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоретан, Эрхард (1959—2011) — швейцарский альпинист, горный гид, третий человек в мире, покоривший все 14 вершин планеты высотой более 8000 метров.

Составные фамилии 
 Альбрехт-Лоретан, Бригитте (род. 1970) — швейцарская лыжница, призёрка Олимпийских игр.